Ixonanthaceae – rodzina roślin z rzędu malpigiowców. Należą do niej 3 rodzaje obejmujące 21 gatunków występujących w strefie tropikalnej.

Morfologia 
Drzewa i krzewy. Liście skrętoległe, pojedyncze, eliptyczne, krótkoogonkowe, całobrzegie lub piłkowane. Przylistki są drobne, łuskowate. Drobne, promieniste i pięciokrotne kwiaty skupione są w wierzchotkowate lub groniaste kwiatostany. Pręciki występują w liczbie 5 i wielokrotnościach tej liczby do 20 włącznie, ale w jednym okółku. Zalążnia jest górna, złożona z 5 lub 2 owocolistków. Owocem jest torebka.

Systematyka 
Przedstawiciele tej rodziny byli różnie klasyfikowani w systemach roślin okrytonasiennych. 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany  system APG IV z 2016)
Rodzina włączana do malpigiowców (Malpighiales), gdzie umieszczana jest jako siostrzana dla lnowatych Linaceae. W systemie APG IV z 2016 zaliczany tu wcześniej rodzaj Allantospermum Forman przeniesiony został do rodziny irwingiowatych Irvingiaceae.

 Podział rodziny
 Cyrillopsis Kuhlm.
 Ixonanthes Jack
 Ochthocosmus Benth.

Przypisy 

Malpigiowce